Куманичево може да се отнася за:

 Куманичево, село в община Кавадарци, Северна Македония;
 Куманичево, днес Лития, село в дем Костур, Гърция.

Вижте също 
 Куманич, днес Дасото, село в дем Неврокоп, Гърция;
 Комнинио, старо Куманич, село в дем Бер, Гърция.